Marajá — título nobiliárquico indiano
Marajá (fruta)
Marajá do Sena — município brasileiro
Marajá (bebida) — marca de refrigerante brasileira
Refrigerantes Marajá  — fabricante brasileiro de refrigerantes